Grupo Desportivo da Cuca, ou Clube Desportivo e Recreativo da Cuca BGI, é um clube de futebol da cidade de Malanje, a capital da província de Malanje, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1991.

Clubes de futebol de Angola